Мануела Малєєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Катаріна Ліндквіст.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Наталі Тозья з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мануела Малєєва (2-ге коло)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Катарина Малеєва (півфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Лариса Савченко (1-ше коло)
  Стефані Реге (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1988 United Jersey Bank Classic Draw

WTA New Jersey
Тур WTA 1988